Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été d'Atlanta.

Faits marquants
Les 5 premiers joueurs mondiaux ne sont pas présents (Pete Sampras, Thomas Muster, Michael Chang, Ievgueni Kafelnikov et Boris Becker), tout comme les 8 Richard Krajicek et 9 Jim Courier. Les joueurs du top 10 présents sont Andre Agassi, 6, Goran Ivanišević, 7, et le 10 Thomas Enqvist. Boris Becker ne rejoue qu'en septembre après son abandon à Wimbledon. Après Wimbledon et sa fameuse défaite face à Richard Krajicek, Pete Sampras ne joue plus jusqu'à Cincinnati. Tandis que Richard Krajicek, après son unique victoire en Grand Chelem à Wimbledon, ne revient que pour Los Angeles juste après les jeux.
La semaine précédente, on retrouve Michael Chang, Andre Agassi et Jim Courier à Washington et Thomas Muster et Ievgueni Kafelnikov à Stuttgart.
Pendant la semaine des jeux, Thomas Muster joue à Kitzbühel.
La semaine suivante, on trouve Michael Chang, Richard Krajicek et Thomas Enqvist à Los Angeles. Ensuite au Masters de Cincinnati tous les joueurs classés dans le top la semaine des J.o. sont présents sauf Boris Becker qui est en revalidation.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996

Notes

Liens externes 
   Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996
Jeux Olympiques